Чемпионат Европы по боксу 2010 года прошел в Московском дворце спорта «Мегаспорт» с 5 по 12 июня. Это был 38-й чемпионат Европы, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (EABA). В чемпионате приняли участие 256 спортсменов из 42 стран Европы.

Медалисты

Командный зачет

Ссылки 

2010
Бокс
Международные спортивные соревнования в Москве
Международные соревнования по боксу в России
2010 год в боксе
Июнь 2010 года
Чемпионаты Европы в России